El Municipio de Bolpebra es un municipio boliviano ubicado en el Departamento de Pando. El municipio de Bolpebra es uno de los cuatro municipios que conforman la Provincia Nicolás Suárez. Administrativamente, el municipio es denominado como la tercera sección municipal de la provincia.  

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 2.173 habitantes y esta situado a una altura promedio de 280 metros sobre el nivel del mar.

El municipio posee una extensión superficial de 2.485 km², pero una población 2.173 habitantes, dando resultando a una densidad de población de 0,8 hab/km² (habitante por kilómetro cuadrado).

Demografía

Población del Municipio de Bolpebra

Referencias

Enlaces externos 
 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la Mancomunidad Unión Amazónica Filadelfia-Bolpebra Flächennutzungsplan Filadelfia-Bolpebra 2006 (PDF; 3,32 MB) (spanisch)
 Region Bolpebra - Topographische Karte 1:100:000 (PDF; 10,90 MB)
 Municipio Bolpebra - Übersichtskarten Nr. 90103
 Municipio Bolpebra - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 429 kB) (spanisch)
 Departamento Pando - Sozialdaten der Municipios(PDF; 2,5 MB) (spanisch)

Bolpebra